Die Liste der Bischöfe von Worms nennt die Bischöfe und Weihbischöfe des Bistums Worms.

Bischofslisten für die Spätantike und Völkerwanderungszeit liegen nicht vor. Die erste sichere Nennung eines Bischofs von Worms erfolgt im Jahr 614. Erst ab dem Ende des ostfränkischen Reichs ist die Überlieferung ohne größere Lücken. 

Ab 1792 wurde auch das linksrheinische Gebiet des Bistums und Hochstiftes Worms von französischen Revolutionstruppen besetzt und bis 1801 nach und nach säkularisiert. 1803 hörte es endgültig auf zu bestehen. Der linksrheinische Diözesananteil wurde erst dem französischen Großbistum Mainz, dann den deutschen Bistümern Mainz und Speyer zugeschlagen, während der rechtsrheinische Teil bis 1827 als Vikariat Lampertheim fortbestand und später ebenfalls zum Bistum Mainz bzw. auch teilweise zum Erzbistum Freiburg kam.

Liste der Bischöfe von Worms

Liste der Weihbischöfe von Worms

Literatur 

 Anton Doll und Hans Ammerich: Der Landdekanat Weissenburg (mit Kloster St. Peter in Weißenburg) = Palatia Sacra. Kirchen- und Pfründebschreibung der Pfalz in vorreformatorischer Zeit 1: Bistum Speyer. Der Archdiakonat des Dompropstes von Speyer 2 = Quellen und Abhandlungen zur mittelalterlichen Kirchengeschichte 61.2. Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, Mainz 1999. ISBN 3-929135-29-9
 Friedhelm Jürgensmeier: Das Bistum Worms von der Römerzeit bis zur Auflösung 1801. Echter Verlag, Würzburg 1997, ISBN 3-429-01876-5 (Digitalisat).
 Ernst Friedrich Mooyer: Episcopatus Wormatiensis. In: Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. Minden 1854, S. 123–124, books.google.de.
 Max Wilberg: Regententabellen-Eine Zusammenstellung der Herrscher von Ländern aller Erdteile bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1987 (unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Auflage Frankfurt/Oder 1906), ISBN 3-344-00094-2

Weblinks 
 Wappen der Fürstbischöfe von Worms auf Welt-der-Wappen: von 1410 bis 1694, von 1694 bis 1803

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Worms
!